James Cooper kan syfta på:

 James Fenimore Cooper, amerikansk författare
 James Graham Cooper (1830–1902), amerikansk kirurg
 James Cooper (politiker), amerikansk politiker
 James Cooper (teolog), skotsk teolog
 James Cooper (militär) (1840–1889), brittisk militär
 James Maxwell Cooper, kanadensisk politiker
 James Scott Cooper, (1874–1931) kanadensisk affärsman
 James Cooper (nordirländsk politiker) , riksdagsledamot i det nordirländska parlamentet